Albert Wigand kan syfta på:

* Albert Wigand (1821–1886), tysk botaniker
 Albert Wigand (1882–1932), tysk meteorolog
 Albert Wigand (1890–1978), tysk tecknare och målare